Definición de leyenda:

Narraciones que se cuentan de generación en generación, y no hay nada que compruebe que estas son reales. 

Definición de mito:   

Relatos protagonizados por dioses, semidioses y criaturas sobrenaturales. Hablan de acciones de seres que encarnan de forma simbólica las fuerzas de la naturaleza.

Los mitos y las leyendas pueden referirse a:

 Los mitos y las leyendas;
 Mitos y leyendas, un juego de cartas;
 Mitos y leyendas, un suplemento que Ricard Ibáñez escribió y publicó en febrero de 2002 para su juego de rol Aquelarre;
 Mitos y leyendas acerca del RMS Titanic, sobre los diversos mitos y leyendas relacionados con el hundimiento del Titanic; o
 Desfile de Mitos y Leyendas, 

Son relatos anónimos.

Se sitúa en un tiempo y lugar específico. Se basa en hechos naturales o sobrenaturales. Parte de un hecho o suceso histórico concreto. Incluye elementos de la realidad y elementos fantásticos.
Francisico Javier Andrade Morales

7 de noviembre de 2022

2.º Grado Grupo 2

Materia: literatura